Немоло́вський — українське прізвище. Відомі люди:

 Немоловський Володимир — підполковник Армії УНР.
 Немоловський Іван Пилипович — український державний діяч.
 Немоловський Олександр Олексійович — митрополит (від 1959), громадський і церковний діяч.
 Немоловський Пилип Іринейович — український лікар, публіцист, видавець.
 Немоловський Яків Іванович (1862 — після 1935) — діяч обновленства, до 1924 року — єпископ Російської православної церкви, єпископ Староконстантиноський, вікарій Волинської єпархії.

Українські прізвища